La competizione della pistola 25 metri di tiro a segno ai Giochi della XV Olimpiade si è svolta i giorni 27 e 28 luglio 1952 al Malmi Shooting Range di Malmi Helsinki.

Risultato
La gara consisteva in due serie da 30 colpi in posizione eretta.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

P1